Jumpman steht für:
 Jumpman (Computerspiel), ein Computerspiel der Firma Epyx aus dem Jahr 1983
 Jumpman (Logo), ein Logo der Firma Nike für Michael Jordan Produkte
 den Protagonisten im Videospiel Donkey Kong (1981)